Atkinson puede referirse a:

Lugares 
 Atkinson (Carolina del Norte), localidad del estado estadounidense de Carolina del Norte.
 Atkinson (Dominica), localidad de Dominica
 Atkinson (Illinois), localidad del estado estadounidense de Illinois.
 Atkinson (Maine), localidad del estado estadounidense de Maine.
 Atkinson (Nebraska), localidad del estado estadounidense de Nebraska.
 Atkinson (Nuevo Hampshire), ciudad estadounidense de Nuevo Hampshire.	
 Atkinson Mills, Pensilvania.
 Paseo Mirador Atkinson, paseo peatonal y mirador en Valparaíso, Chile.

Personas 
 Robert d'Escourt Atkinson, astrónomo inglés.
 Rowan Atkinson, actor inglés.
 William Walker Atkinson, escritor y ocultista estadounidense.
 Chris Atkinson, piloto australiano.
 William Atkinson, ingeniero y fotógrafo inglés, pionero de la fotografía de obra pública en España.

Otros 
 (1827) Atkinson, un asteroide del cinturón de asteroides.
 Atkinson Film Arts, desaparecido estudio de grabación en Ottawa.